Casalina ima više značenja:
 Casalina, Parma
 Casalina, Perugia